Označení Dassault Mystère se může vztahovat na tyto typy letadel:

 Dassault Mystère II
 Dassault Mystère IV